Andy Murray var regerande mästare, men förlorade i kvartsfinalen mot Sam Querrey.

Roger Federer besegrade Marin Čilić i finalen med 6–3, 6–1, 6–4. Federer blev då den första manliga spelaren att vinna singeln vid Wimbledonmästerskapen åtta gånger.

Seedning

 Andy Murray (Kvartsfinal)
 Novak Djokovic (Kvartsfinal)
  Roger Federer (Mästare)
 Rafael Nadal (Fjärde omgången)
 Stan Wawrinka (Första omgången)
 Milos Raonic (Kvartsfinal)
 Marin Čilić (Final)
 Dominic Thiem (Fjärde omgången) Kei Nishikori (Tredje omgången) Alexander Zverev (Fjärde omgången) Tomáš Berdych (Semifinal) Jo-Wilfried Tsonga (Tredje omgången) Grigor Dimitrov (Fjärde omgången) Lucas Pouille (Andra omgången) Gaël Monfils (Tredje omgången) Gilles Müller (Kvartsfinal) Jack Sock (Andra omgången) Roberto Bautista Agut (Fjärde omgången) Feliciano López (Första omgången) Nick Kyrgios (Första omgången) Ivo Karlović (Första omgången) Richard Gasquet (Första omgången) John Isner (Andra omgången) Sam Querrey (Semifinal) Albert Ramos Viñolas (Tredje omgången) Steve Johnson (Tredje omgången) Mischa Zverev (Tredje omgången) Fabio Fognini (Tredje omgången)
 Juan Martín del Potro (Andra omgången)
 Karen Khachanov (Tredje omgången)
 Fernando Verdasco (Första omgången)
 Paolo Lorenzi (Andra omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Referenser

Externa länkar
Lottning
Herrsingel vid Wimbledonmästerskapen 2017 på International Tennis Federations webbplats

Wimbledonmästerskapen 2017